Il Pomino bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Firenze.

Caratteristiche organolettiche 
colore: bianco paglierino a volte con riflessi verdolini.
odore: delicato, gradevole.
sapore: armonico, asciutto, di medio corpo e retrogusto lievemente amarognolo.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Firenze  (1990/91)  3400,0  
Firenze  (1991/92)  3190,0  
Firenze  (1992/93)  2940,0  
Firenze  (1993/94)  2454,0  
Firenze  (1994/95)  2800,0  
Firenze  (1995/96)  3276,0  
Firenze  (1996/97)  3038,0

Vini DOC della città metropolitana di Firenze
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Toscano